Ferreira steht für:
 Ferreira (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ferreira da Silva, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ferreira (Portwein), Portweinmarke
 Cabo Ferreira

Orte

in Spanien:
 Ferreira (Granada)

in Portugal:
 Ferreira (Macedo de Cavaleiros), Gemeinde im Concelho de Macedo de Cavaleiros
 Ferreira (Paços de Ferreira), Gemeinde im Concelho de Paços de Ferreira
 Ferreira (Paredes de Coura), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Paredes de Coura
 Ferreira do Alentejo, Kleinstadt und Concelho
 Ferreira de Aves, Gemeinde im Concelho Sátão
 Ferreira-a-Nova, Gemeinde im Concelho Figueira da Foz
 Ferreira do Zêzere, Kleinstadt im Concelho Zêzere
 Paços de Ferreira, Stadt und Concelho

Siehe auch:
 Ferrera